Бранг може да се односи на:

 Бранг (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Бранг (Лот), насељено место у Француској, у департману Лот